Нозьер () может означать:

Топонимы 
 Нозьер — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Нозьер — коммуна во Франции, в департаменте Шер.

Фамилия 
 Нозьер, Виолетта (1915—1966) — французская преступница (арестована в 1933 году, осуждена в 1934, освободилась в 1945).
 Нозьер, Филипп (1932—2022) — французский физик.

См. также 
 «Виолетта Нозьер» — фильм о французской преступнице.